Ursa (plaats), plaats in de Amerikaanse deelstaat Illinois
 Ursa (geslacht), een geslacht van spinnen
 Ursa Major, sterrenbeeld (Grote Beer)
 Ursa Minor, sterrenbeeld (Kleine Beer)
 Ursa (DC Comics), een personage uit de strips over Superman

Zie ook 
 Ursus (doorverwijspagina)